FM-ligan i ishockey 2008/2009 vanns av Jyp HT, som efter slutspel även blev finländska mästare.

Sluttabell 

2008 i Finland
2009 i Finland
Ishockeysäsongen 2008/2009
2008/2009